Ainaro (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Ainaro (stad), een stad op Oost-Timor